Josef Mašín se jmenuje či jmenovalo více osob: 

 Josef Mašín (starší, 1896–1942) – český brigádní generál, člen protinacistické odbojové skupiny Tři králové
 Josef Mašín (1932) (mladší, * 1932) – jeho syn, jeden z bratří Mašínů, členů ozbrojeného protikomunistického odboje
 Josef Mašín (1921) (1921–2000) – předseda MNV Varnsdorf a později politický vězeň komunistického režimu